«What Have I Done to Deserve This?» (с англ. Что я сделал, чтобы заслужить это? либо Чем я это заслужил?) — песня английской поп-группы Pet Shop Boys. Дуэт исполнил её вместе с популярной в 1960-х годах певицей Дасти Спрингфилд. Сингл имел успех как в Европе, так и в США, и это побудило Спрингфилд и дальше сотрудничать с Pet Shop Boys.

Список композиций

7" Parlophone/R 6163 (UK) 
 «What Have I Done to Deserve This?» (4:19)
 «A New Life» (4:55)

12" Parlophone/12 R 6163 (UK) 
 «What Have I Done to Deserve This?» (Extended Mix) (6:53)
 «A New Life» (4:55)
 «What Have I Done to Deserve This?» (Disco Mix) (8:13)

Высшие позиции в чартах 
Недельные чарты

Примечания 

Песни Pet Shop Boys
Песни Дасти Спрингфилд
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs